Macaense — comunidade minoritária euroasiática da Região Administrativa Especial de Macau
 Macaense — aqueles que nascem em Macaé, município do estado brasileiro do Rio de Janeiro
 Patuá macaense — crioulo de base portuguesa da Região Administrativa Especial de Macau

 Macaé (desambiguação)

Desambiguações de gentílicos